

História 
 Breno (século IV a.C.) — chefe tribal gaulês que saqueou Roma
 Breno (século III a.C.) — chefe tribal gaulês que invadiu Macedônia e Grécia

Geografia
 Breno (Itália) — comuna na província de Bréscia, região Lombardia, Itália
 Breno (Suíça) — comuna no cantão suíço de Ticino

Outros 
 Breno Vinícius Rodrigues Borges (1989) — futebolista brasileiro (SPFC, Bayern, Vasco)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos